Тонировка — изменение светопропускающих, цветовых и отражающих свойств окон автомобиля.

На данный момент применяют три способа тонирования окон автомобиля:
 Напыление
 Оконные плёнки
 Тканевые защитные экраны

Напыление 
Суть напыления заключается в нанесении на стекло тонкого слоя металла или полимера.

Плюсы:
 Низкая себестоимость.

Минусы:
 Недолговечность
 Трудоёмкий процесс снятия тонировки
 Не укрепляет стекло

Оконные плёнки 

Суть метода заключается в приклеивании плёнки к стеклу автомобиля.

По виду покрытия плёнки делят по следующим видам:
 Покрытые краской — главное преимущество этого типа плёнок — цена
 Металлизированные
 Спаттерные — с магнетронным напылением

Защитные экраны  

Суть метода заключается в установке защитного экрана из затемненного материала (тканевый, пластиковый), в оконной проем автомобиля.  Защитный экран изготавливают в соответствии с маркой транспортного средства.

Плюсы:

1. Крепятся в раму окна автомобиля, не соприкасаются со стеклом.

2. Сохраняют функцию тонирования при опущенных стеклах автомобиля.

3. Являются альтернативой тонировке, которая запрещена законом.

4. Легкая установка и демонтаж (многократный).

5. Защита от насекомых, от камней, осколков стекла.

6. Закрывают весь оконный проем.

7. Возможность изготовления с проемом для курящих и для обзора боковых зеркал заднего вида.

8. Экономия топлива при использовании кондиционера.

Минусы:

1. Недостаточный обзор относительно пленочной тонировки.

Нормативные документы 
 ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия»
 Постановление Госстандарта РФ № 363 от 01.07.1999

Примечания